Jméno a příjmení Josef Sedláček má více nositelů:

Josef Sedláček (1866) (1866–1923) – pedagog a jazykovědec
Josef Sedláček (1893) (1893–1985) – český fotbalista, útočník
 Josef Sedláček (1912) (1912–1985) – český fotbalista
 Josef Sedláček (1934) (* 1934) – český fotbalista, útočník
 Josef Vojtěch Sedláček (1785–1836) – český kněz, buditel a vlastenec